Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто (; ) — 80-й князь и Великий Магистр Суверенного военного ордена Мальты. Он был избран 2 мая 2018 года и принял присягу на должность 3 мая 2018 года. Его полное звание — Его Наивысшее Высочество Фра’Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто, Князь и Великий Магистр Суверенного военного Госпитальерского ордена Святого Иоанна Иерусалимского, Родосского и Мальты, Самый скромный хранитель бедных Иисуса Христа.

Семья и карьера 
Далла Торре, родившись в Риме, является членом семьи выходцев из Тревизо.
Его отец Паоло Далла Торре (1910—1993) был искусствоведом и генеральным директором Музеев Ватикана с 1961 по 1975 год.
Его брат Джузеппе Далла Торре, адвокат, является председателем Трибунала государства Ватикан и ранее был генерал-лейтенантом Ордена Гроба Господня.
Его дед Джузеппе Далла Торре (1885—1967), журналист, был директором Ватиканской газеты L’Osservatore Romano с 1920 по 1960 год.

Джакомо Далла Торре изучал Христианскую археологию и историю искусств в Римском университете Сапиенца. Он занимал академические должности в Папском Урбанианском Университете, где преподавал классический греческий язык. Служил главным библиотекарем и архивистом этого университета.

Мальтийский орден 
Далла Торре стал рыцарем чести и преданности суверенного ордена в 1985 году и в 1993 году принял обеты в качестве рыцаря юстиции. В 1994 году он был избран Великим Приором Ломбардии и Венеции, и занимал эту должность до 1999 года. С 1999 по 2004 год он был членом Суверенного совета.

В 2004 году он был избран Великим Командиром Ордена. В 2008 году, будучи Великим Командиром, он автоматически стал лейтенантом ad interim (исполняющим обязанности главы ордена) после смерти 78-го Принца и Великого Магистра Эндрю Берти 7 февраля до выборов 79-го Князя и Великого Магистра, фра Мэтью Фестинга, 11 марта.

24 января 2009 года Джакомо Далла Торре был избран Великим Приором Рима. 12 февраля 2015 года он был переизбран и занимал эту должность до тех пор, пока не был избран лейтенантом Великого Магистра в 2017 году.

29 апреля 2017 года, спустя три месяца после отставки Мэтью Фестинга в качестве Князя и Великого Магистра, Далла Торре был избран исполняющим обязанности главы Мальтийского ордена в качестве лейтенанта Великого Магистра. Он занимал эту должность до 2 мая 2018 года, когда был избран Князем и Великим Магистром.

Смерть 
Скончался 29 апреля 2020 года после тяжёлой болезни.

Публикации 
 «La biblioteca e l’archivio di 'Propaganda fide': prospettive di ricerca». In Ordini religiosi, santita e culti: prospettive di ricerca tra Europa e America Latina : atti del Seminario di Roma, 21-22 giugno 2001 (Galatina: Congedo, 2009), p. 153—191.
 Frammenti di storia familiare, 2012 (with Giuseppe Dalla Torre). Roma: Aracne, 2013.
 «Una scena rara e controversa della scultura paleocristiana», Bollettino dei musei comunali di Roma 19 (1972): 22-26.

Награды 
 Рыцарь Большого креста Ордена pro Merito Melitensi (Мальтийский орден)
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (3 апреля 2006 года, Италия).
 Судья рыцарь Большого креста Юстиции Константиновского ордена Святого Георгия (1995, Неаполитанские и Сицилийские Бурбоны)
 Рыцарь большого креста с золотой звездой Орден Князя Даниила I (31 января 2006 года, Петровичи-Негош)
 Орден «Стара-планина» с лентой (10 декабря 2019 года, Болгария)

Примечания